Monte Morrone – montagna della provincia di Frosinone
 Monte Morrone – cima delle Montagne della Duchessa
 Monte Morrone – montagna della provincia di Rieti
 Montagne del Morrone –  gruppo montuoso dell'appennino abruzzese